Ниже представлен список серий мультсериала 13 призраков Скуби-Ду, седьмого мультсериала Hanna-Barbera о Скуби-Ду.

Сезоны мультфильма

Серии 1 сезона

Примечания 

13 призраков Скуби-Ду
13 призраков Скуби-Ду